Seize-Août ou XVI-Août ou 16-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

16 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, contiennent de cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,
 
 Le  :
 Bombardement aérien meurtrier et dévastateur à Dugny en Seine-Saint-Denis.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Exécution de Résistants par les Allemands, près de Juicq en Charente-Maritime.
 Combats entre FFI et Allemands à Irvillac dans le Finistère
 Exécution de 19 victimes par les Allemands à Troissereux dans l'Oise.
 Représailles allemandes et négociations heureuses à Faverney dans la Haute-Saône.
 Bombardements aériens à :
 Pont-de-l'Isère dans la Drôme, 
 Nassandres dans l'Eure, ancienne commune intégrée depuis à Nassandres sur Risle, 
 Saint-Martin-le-Vinoux en Isère,
 etc.
 Libération de :
 Bons-Tassilly et Ouilly-le-Tesson, au sud-est de Caen en direction de Falaise, dans le Calvados,
 Luisant et Lèves, près de Chartres en Eure-et-Loir, 
 Vernouillet, dans la banlieue de Dreux, en Eure-et-Loir, par le bataillon blindé américain du lieutenant Sam Isaacs. 
 Orléans dans le Loiret,
 Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, 
 Draguignan et Trans-en-Provence  dans le Var,

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 16 de Agosto » ou « Dieciséis de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 Calle 16 de Agosto (o Calle Principal), à  Tijuana, dans l'État de Basse-Californie.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
16